8 miejscowości w Polsce: 
 Czarnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Czarnów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca 
 Czarnów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Czarnów – osada w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Czarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Czarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Czarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno 
 Czarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka

Osiedla 
 Czarnów – osiedle Kielc

Zobacz też 
 Czarnowo, Towarzystwo Czarnów